Grönstedt kan syfta på:

Personer 

 Else-Marie Grönstedt (född 1944), svensk advokat
Erling Grönstedt (1923–2012), svensk dragspelare
 Johan Grönstedt (1845–1929), svensk författare
 Johan Daniel Grönstedt (1806–1876), svensk vinhandlare
 Karl Grönstedt (1912–1983), svensk dragspelare
 Lars O Grönstedt (född 1954), svensk bankman och företagsledare
 Olle Grönstedt (1924–2017), svensk skådespelare

Affärsverksamhet 

 Grönstedts – ett svenskt varumärke för cognac och champagne, som tar sitt namn från Johan Daniel Grönstedt